Následují seznam dokumentuje žebříček nejmladších šachových velmistrů. Šachový velmistr je titul udělovaný federací FIDE od roku 1950. Současným držitelem rekordu pro nejmladšího velmistra je Američan Abhimanyu Mishra, který tento titul získal ve věku 12 let, 4 měsíce a 25 dní.

Držitelé rekordu za nejmladšího velmistra 

Zdroj
{| class="wikitable"
! Pořadí !!Jméno !!Federace  !!Roků !!Měsíců !!Dní !!Narozen(a) !!Zisk GM
|-
| 1 || Sergej Karjakin ||   || 12 || 7 || 0 || 1990 || 2002
|-
| 2 || Parimarjan Negi ||  || 13 || 4 || 22 || 1993 || 2006
|-
| 3 || Magnus Carlsen ||  || 13 || 4 || 27 || 1990 || 2004
|-
| 4 || Wej I ||  || 13 || 8 || 23 || 1999 || 2013
|-
| 5 || Pu Siang-č' || || 13 || 10 || 13 || 1985 || 1999
|-
| 6 || Richard Rapport ||  || 13 || 11 || 15 || 1996 || 2010
|-
| 7 || Tejmur Radžabov ||  || 14 || 0 || 14 || 1987 || 2001
|-
| 8 || Ruslan Ponomarjov ||  || 14 || 0 || 17 || 1983 || 1997
|-
| 9 || Wesley So ||  || 14 || 1 || 28 || 1993 || 2007
|-
| 10 || Étienne Bacrot ||  || 14 || 2 || 0 || 1983 || 1997
|-
| 11 || Jorge Cori ||  || 14 || 2 || 0 || 1995 || 2009
|-
| 12 || Ilja Nyžnyk ||  || 14 || 3 || 2 || 1996 || 2010
|-
| 13 || Maxime Vachier-Lagrave ||  || 14 || 4 || 0 || 1990 || 2005
|-
| 14 || Péter Lékó ||  || 14 || 4 || 22 || 1979 || 1994
|-
| 15 || Chou I-fan ||  || 14 || 6 || 2 || 1994 || 2008
|-
| 16 || Aniš Giri ||   || 14 || 7 || 2 || 1994 || 2009
|-
| 17 || Jurij Kuzubov ||  || 14 || 7 || 12 || 1990 || 2004
|-
| 18 || Dariusz Swiercz ||  || 14 || 7 || 29 || 1994 || 2009
|-
| 19 || Nguyen Ngoc Truong Son ||  || 14 || 10 || 0 || 1990 || 2004
|-
| 20 || Daniil Dubov ||  || 14 || 11 || 14 || 1996 || 2011
|-
| 21 || Ray Robson ||  USA || 14 || 11 || 16 || 1994 || 2009
|-
| 22 || Fabiano Caruana ||  || 14 || 11 || 20 || 1992 || 2007
|-
| 23 || Samvel Ter-Sahakjan ||  || 14 || 11 || ? || 1993 || 2008
|-
| 24 || Andrej Volokitin ||  || 15 || 0 || 22 || 1986 || 2001
|-
| 25 || Jang-i Jü ||  || 15 || 0 || 23 || 1994 || 2009
|-
| 26 || Jan-Krzysztof Duda ||  || 15 || 0 || 21 || 1998 || 2013
|-
| 27 || Humpy Koneru ||  || 15 || 1 || 27 || 1987 || 2002
|-
| 28 || Hikaru Nakamura ||  USA || 15 || 2 || 19 || 1987 || 2003
|-
| 29 || Suri Vaibhav ||  || 15 || 2 || 21 || 1997 || 2012
|-
| 30 || Pentala Harikrišna ||  || 15 || 3 || 5 || 1986 || 2001
|-
| 31 || Le Quang Liem ||  || 15 || 3 || 17 || 1991 || 2006
|-
| 32 || Jaroslav Žerebuch ||  || 15 || 3 || ? || 1993 || 2008
|-
| 33 || Judit Polgárová ||  || 15 || 4 || 28 || 1976 || 1991
|-
| 34 || Alejandro Ramirez ||  || 15 || 5 || 14 || 1988 || 2003
|-
| 35 || Arkadij Naiditsch ||  || 15 || 5 || ? || 1985 || 2001
|-
| 36 || Bobby Fischer ||  USA || 15 || 6 || 1 || 1943 || 1958
|}

Nejmladší mistři světa 
{| class="wikitable"
!Jméno !!Stát !!Věk !!Druh titulu
|-
| Ruslan Ponomarjov ||  || 19 let || Mistr světa FIDE
|-
| Garri Kasparov ||  SSSR || 22 let || Sjednocený mistr světa
|-
| Magnus Carlsen ||  || 22 let || Sjednocený mistr světa
|-
| Michail Tal ||  SSSR || 24 let || Sjednocený mistr světa
|-
| Anatolij Karpov ||  SSSR || 24 let || Sjednocený mistr světa
|-
| Vladimir Kramnik ||  || 25 let || Mistr světa PCA/Braingames
|-
| Rustam Kasimdžanov ||  || 25 let || Mistr světa FIDE
|-
| Bobby Fischer ||  USA || 29 let || Sjednocený mistr světa
|-
| Veselin Topalov ||  || 30 let || Mistr světa FIDE
|-
| Višvanáthan Ánand ||  || 31 let || Mistr světa FIDE
|-
| Boris Spasskij ||  SSSR || 32 let || Sjednocený mistr světa
|}

Poznámky

Reference 

Seznamy šachistů
Rekordy